Николай Николаевич Самусев (род. 30 июля 1998 года) — казахстанский боец смешанных единоборств и муай-тай, представитель полулёгкой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне с 2018 года. Первый чемпион казахстанской лиги Naiza Fighter Championship (NFC) в полулёгком весе. Шестикратный чемпион Казахстана по муай-тай. Рекорд в муай-тай 6-0.

Спортивные достижения и титулы

Смешанные единоборства 
  NFC
 Чемпион в полулёгком весе ()

Муай-тай 
Шестикратный чемпион Казахстана по муай-тай

Статистика ММА 

|-
|Победа
|align=center|8-0
| Райымбек Орынбай ()
|Нокаутом
|NFC 35 - Naiza Fighter Championship 35
|
|align="center"|2
|align="center"|2:33
|
|.
|-
|Победа
|align=center|7-0 
| Арсен Балянц ()
|Решением (единогласным)
|NFC 30 Naiza Fighter Championship 30: Dar
|
|align="center"|5
|align="center"|5:00
|
|.
|-
|Победа
|align=center|6-0
| Ильяс Чингизбек ()
|Техническим нокаутом ()
|NFC 27 Naiza Fighter Championship 27
|
|align="center"|1
|align="center"|1:45
|
|
|-
|Победа
|align=center|5-0
| Хаби Аскарбек ()
|Решением (единогласным)
|NFC 22 Naiza Fighter Championship 22
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
| Давид Хуцишвили ()
|Решением (единогласным)
|NFC 21 - Naiza Fighter Championship 21
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
| Канат Кулмагамбетов ()
|Решением (единогласным)
|NFC 20 - Naiza Fighter Championship 20
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Фарход Холматов ()
|Сабмишном (удушение сзади)
|NFC 18 - Naiza Fighter Championship 18
|
|align="center"|1
|align="center"|4:53
|
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Ильсур Хамзин ()
|Техническим нокаутом ()
|FNG Fight Nights Global 88
|
|align="center"|1
|align="center"|4:51
|
|.
|}

Ссылки 
 Qarabala show #12 - ЧЕМПИОН Полулегкого Дивизиона НИКОЛАЙ САМУСЕВ. Биография
 Профиль Николая Самусева на сайте Sherdog
 Профиль Николая Самусева на сайте Fighttime

Примечания 

Бойцы смешанных единоборств России
Бойцы смешанных единоборств Казахстана